Der 3. Junior Eurovision Song Contest, ein internationaler Musikwettbewerb der Europäischen Rundfunkunion (EBU) für junge Sängerinnen und Sänger im Alter von 8 bis 15 Jahren, da diese aus Altersgründen noch nicht beim Eurovision Song Contest mitmachen durften, fand am 26. November 2005 im belgischen Hasselt statt.

Besonderheiten 
Am 26. November 2005 wurde das Ereignis in einer Co-Produktion der niederländisch- und französischsprachigen öffentlich-rechtlichen Sender Belgiens (VRT und RTBF) sowie der Europäischen Rundfunkunion live aus der Ethias Arena in Hasselt, Belgien übertragen. Es moderierten Marcel Vanthilt und Maureen Louys. Ksenia Sitnik aus Belarus gewann den Wettbewerb mit dem auf Russisch gesungenen Titel My vmeste („Wir sind zusammen“).

Die Show wurde live in den Teilnehmerländern ausgestrahlt und war weltweit per Satellit zu sehen. Der australische Fernsehsender SBS erwarb die Rechte, die Sendung einen Monat später auszustrahlen.

Ursprünglich planten 17 Länder teilzunehmen, am 13. Oktober gab jedoch der zypriotische Sender CyBC bekannt, sich aus internen Gründen zurückzuziehen – es waren Plagiatsvorwürfe bezüglich des ausgewählten Liedes laut geworden. Dies hatte jedoch keine Auswirkungen an die Teilnahme Zyperns an der Telefonabstimmung.

Die öffentlich-rechtlichen Sender aus der Schweiz und Polen nahmen aus finanziellen Gründen nicht teil, Frankreich zog sich aufgrund senderinterner Restrukturierungen zurück. Polen kehrte erst 2016, Frankreich 2018 zum JESC zurück, die Schweiz nahm bislang nicht wieder teil. Russland und Serbien und Montenegro waren 2005 erstmals beim JESC vertreten. Die Ukraine, Litauen und Georgien waren ebenfalls an einem Debüt interessiert, nahmen aber erst 2006 bzw. 2007 teil. Georgien verpasste die Anmeldefrist. Monaco soll auch am Wettbewerb interessiert gewesen sein.

Die Show wurde nicht nur in den teilnehmenden Ländern, sondern auch weltweit per Satellit und auf dem australischen Sender SBS gesendet, der ebenfalls den ESC überträgt, dort jedoch erst einen Monat später.

Das Thema der Show war Let’s Get Loud („Werden wir laut!“), was für eine neue Generation auf der Bühne steht. 8.500 Personen verfolgten die Veranstaltung in der Halle, darunter auch der belgische Prinz Laurent. 20 bis 25 Millionen Menschen in Europa sahen live per Fernsehen zu.

Ergebnis und Teilnehmer 

Bemerkenswert ist, dass die drei letzten Startnummern (14, 15 und 16; Norwegen, Spanien und Weißrussland) die ersten drei Plätze belegten und Malta, das direkt davor als dreizehnter antrat, den letzten.

Punkteverteilung

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe 

 Alle Länder erhielten zu Beginn 12 Punkte, weshalb kein Land 0 Punkte erreichen konnte.

Show 
Die Show wurde mit Feuerwerk und Bungeespringern eröffnet. Der junge Vladik Myagkostupov vom berühmten Cirque du Soleil gab während der Telefonabstimmung einen vierminütigen Überraschungsauftritt. Während der Zählung der Stimmen sang die Gewinnerin des Junior Eurovision Song Contests 2004, María Isabel aus Spanien, ein Medley aus ihrem Gewinnerbeitrag und einigen Liedern aus ihrem neu veröffentlichten Album. Außerdem übergab sie der Gewinnerin des Wettbewerbs den Preis.

Weblinks 

 offizielle JESC-Website

2005
Musikwettbewerb 2005
Musikveranstaltung in Flandern
Hasselt (Belgien)
Kultur (Provinz Limburg, Belgien)